

Carriera
Ha militato per l'intera carriera nel Budivelnyk di Kiev e, nella Nazionale di pallacanestro dell'Unione Sovietica, vinse la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968 e la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco di Baviera del 1972 dopo una famosa finale contro gli Stati Uniti d'America.

Collegamenti esterni
 

Vincitori di medaglia d'oro olimpica per l'Unione Sovietica
Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per l'Unione Sovietica